Georges Lecointe (1869-1929), officier d'artillerie belge, vice-président de l'Union astronomique internationale de 1919 à 1922. ;
 Georges Lecointe (1897-1932), rameur français.